Psalmus Hungaricus – Dsida Jenő verse
Psalmus Hungaricus – Kodály Zoltán zeneműve Kecskeméti Vég Mihály zsoltárfordítására
Psalmus Hungaricus – Szemők Zsuzsa szobra Kecskeméten, melyet Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára állítottak fel